Open Arms (Mariah Carey-dal)
Open Arms (Céline Dion-dal)
Open Arms (Gary Go-dal)
Open Arms (Journey-dal)